

Населені пункти та їхні частини
 Конколево — село в гміні Ґраново Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Конколево — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Конколево — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Конколево — осада в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Конколево — лісова осада в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Конколево — лісова осада в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки